

Informatica 
 GiST – struttura dati e API che può essere usato per costruire una varietà alberi di ricerca basati sul disco

Persone 
 Carole Gist – modella statunitense, Miss USA 1990
 James Gist – cestista statunitense
 Robert Gist – attore e regista statunitense